Ово је списак главних градова света према азбучном реду.

Спискови градова 
 Списак великих и главних градова по државама
 Списак историјских главних градова
 Спискови градова по државама

Напомене 

Г